

Geografia

Austria 
 Stubenberg – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania 
 Stubenberg – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)